est une expression anglo-saxonne signifiant « ensemble de nouveau ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Coup de foudre, film de Charles Vidor sorti le .

Musique

Chanson 

 , chanson de Buck Owens présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Evanescence présente sur l'album The Open Door sorti le  ;
 , chanson de  sortie le  ;
 Together Again, chanson de Janet Jackson présente sur l'album The Velvet Rope sorti le  ;
 , chanson écrite par  présente sur l'album  sorti en 1984, bande son des Muppets à Manhattan ;
 , chanson écrire par Mel Brooks de la comédie musicale  ;
 Together Again, chanson de Mike Candys présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de NSYNC présente sur l'album NSYNC sorti le .

Album 

 , album de Willis Jackson et Jack McDuff sorti en 1965 ;
 , album de Howard McGhee et Teddy Edwards sorti en 1961 ;
 , album de Mel Tormé et Buddy Rich sorti en 1978 ;
 , album de Modern Jazz Quartet sorti en 1982 ;
 , album de Buck Owens sorti le  ;
 , album de Daniel O'Donnell sorti en 2007 ;
 , album des Dubliners sorti en 1979 ;
 , album d' et George Mraz sorti le  ;
 Together Again, album de George Jones et Tammy Wynette sorti en 1980 ;
 , album de The Guess Who sorti en 1984 ;
 , album de Ray Charles sorti en 1965 ;
 , album des Temptations sorti le  ;
 Together Again, album de Tony Bennett et de Bill Evans sorti en 1976.

Voir aussi